Lewiston Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewiston Historic District (Idaho), ID-Nr. 75000637
 Lewiston Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 88000550